Urho Vaakanainen (né le  à Joensuu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Harri Vaakanainen, également joueur de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Jokipojat Joensuu, il commence sa carrière professionnelle en 2015-2016 avec le Blues Espoo. L'année suivante, il passe au JYP Jyväskylä. Il est sélectionné en première ronde, en  position par les Bruins de Boston au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2017.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Jokipojat Joensuu U16 || Jr. C I-divisioona || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 3|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2012-2013 || Jokipojat Joensuu U16 || Jr. C SM-sarja Q || 5|| 4|| 2|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Jokipojat Joensuu U16 || Jr. C SM-sarja || 15|| 5|| 14|| 19|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Jokipojat Joensuu U18 || Jr. B Mestis || 13|| 3|| 9|| 12|| 52|| -|| -|| -|| -|| 
|-
| 2012-2013 || Jokipojat Joensuu U18 || Jr. B SM-sarja || 9|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Blues Espoo U16 || Jr. C SM-sarja Q || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Blues Espoo U16 || Jr. C SM-sarja || 6|| 4|| 6|| 10|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Blues Espoo U18 || Jr. B SM-sarja || 41|| 8|| 25|| 33|| 48|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Blues Espoo U18 || Jr. B SM-sarja || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Blues Espoo U20 || Jr. A SM-liiga || 30|| 4|| 8|| 12|| 34|| 9|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Blues Espoo U20 || Jr. A SM-liiga || 18|| 2|| 11|| 13|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Blues Espoo || Liiga || 25|| 1|| 5|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || JYP Jyväskylä U20 || Jr. A SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || JYP Jyväskylä || Liiga || 41|| 2|| 4|| 6|| 12|| 14|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2016-2017 || JYP-Akatemia || Mestis || 3|| 0|| 1|| 1|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || SaiPa || Liiga || 43|| 4|| 7|| 11|| 24|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2018-2019|| Bruins de Providence|| LAH || 30|| 4|| 10|| 14|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2018-2019|| Bruins de Boston|| LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Bruins de Providence || LAH || 54|| 5|| 9|| 14|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Bruins de Boston || LNH||5 || 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 9 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || SaiPa || Liiga || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Providence || LAH || 11 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bruins de Providence || LAH ||23 ||1 ||7 ||8 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Bruins de Boston || LNH || 15 || 0|| 4|| 4|| 4||- || -|| -|| -|| -
|-
| Ducks d'Anaheim || LNH || 14 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-

| 45 || 0 || 8 || 8 || 12 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2015 || align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| || align="left"| 
|-
| 2014-2015 || align="left"|Matchs Internationaux U17 || 19|| 1|| 6|| 7|| 10|| -2|| align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Défi mondial des moins de 17 ans || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| || align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 2|| 3|| 6|| +6|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015-2016 || align="left"|Matchs Internationaux U20 || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"| 
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 3|| 3|| 6|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent
|- 
| 2016-2017 || align="left"|Matchs Internationaux  U18 || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1|| align="left"|  
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde moins de 20 ans || 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| -2|| align="left"|  place
|- 
| 2016-2017 || align="left"|Matchs Internationaux  U20 || 9|| 2|| 1|| 3|| 4|| -1|| align="left"|  
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde moins de 20 ans || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| +3|| align="left"|  place
|- 
| 2017-2018 || align="left"|Matchs Internationaux  U20 || 13|| 0|| 2|| 2|| 26|| || align="left"|  
|-
| 2018 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2017-2018 || align="left"|Matchs Internationaux || 7|| 0|| 3|| 3|| 4|| +4|| align="left"| 
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde moins de 20 ans || 7|| 0|| 4|| 4|| 6|| +5|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en janvier 1999
Naissance à Joensuu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Ducks d'Anaheim